Csákigorbó, Szilágy megyei település
Gorbómező, Szilágy megyei település
Gorbósalamon, Szilágy megyei település
Gorbó-domb, egy domb Kolozsvár közelében
Gorbó-patak, egy patak Kolozsvár közelében
Magyargorbó, Kolozs megyei település